
Lista wszystkich hokeistów Podhala Nowy Targ oraz drużyny następczej MMKS Podhale Nowy Targ, którzy rozegrali przynajmniej jeden oficjalny mecz w I zespole.

A~B~C~Ć~D~~F~G~H~I~J~K~L~Ł~M~N~O~P~R~S~Ś~Š~T~U~V~W~Z

A 
Edgars Adamovičs,
Siergiej Agiejkin,
Kim Ahlroos,
Ołeksandr Ałeksandrow,
Aleksandr Aleksiejew,
Wołodymyr Ałeksiuk,
Siergiej Antipow,
Aleksandr Artiomienko,
Leszek Augustyn.

B 
Siemion Babincew,
Władysław Balakowicz,
František Bakrlík,
Timur Barajew,
Milan Baranyk,
Piotr Baryła,
Jakub Batkiewicz,
Józef Batkiewicz,
Łukasz Batkiewicz,
Marek Batkiewicz,
Robert Batkiewicz,
Mateusz Bepierszcz,
Kazimierz Bednarski,
Stefan Bednarski,
Leszek Behounek,
Zbigniew Behounek,
Zbigniew Behounek Jr.,
Tadeusz Bełtowski,
Robert Biela,
Sebastian Biela,
Jan Bizub,
Leszek Bizub,
Paweł Bizub,
Stanisław Bizub,
Igor Bobček,
Ernest Bochnak,
Wiktor Bochnak,
Andrzej Bomba,
Bartłomiej Bomba,
Marek Bomba,
Paweł Bomba,
Gleb Bondaruk,
Czesław Borowicz,
Jan Borowicz,
Robert Brocławik,
Richard Brodnicki,
Ihar Brykun,
Franciszek Bryniarski,
Józef Bryniarski,
Kazimierz Bryniarski,
Wojciech Bryniarski,
Jan Bryniczka,
Kasper Bryniczka,
Władysław Bryniczka,
Robert Budaj,
Vladimír Búřil.

C 
Dominik Cecuła,
Petr Chaloupka,
Ryszard Chlebda,
Wiesław Chlipała,
Mieczysław Chmura,
Václav Chomič,
Andrzej Chowaniec,
Grzegorz Chowaniec,
Stefan Chowaniec,
Władysław Chudoba,
Szymon Ciotkowski,
Paweł Ciszek,
Mirosław Copija,
Marian Csorich,
Stanisław Cyrwus,
Kelly Czuy.

Ć 
Marcin Ćwikła,
Rafał Ćwikła.

D 
Przemysław Dębowski,
Stanisław Dąbrowski,
Justyn Denisiuk,
Przemysław Dębowski,
Długopolski,
Tadeusz Dolewski,
Rafał Dutka,
Alaksandr Dziehciarou,
Tadeusz Dziuban,
Bogdan Dziubiński,
Krystian Dziubiński.

F 
Juryj Fajkou,
Pavol Fedor,
Miroslav Fišer,
Tomáš Franek,
Patrik Frič,
Arkadiusz Fryźlewicz,
Jakub Fryźlewicz,
Piotr Fryźlewicz,
Stanisław Fryźlewicz,
Zbigniew Fryźlewicz,
Jarosław Furca,
Sławomir Furca,
Milan Furo.

G 
Łukasz Gacek,
Dariusz Gaczoł,
Bartłomiej Gaj,
Józef Gajewski,
Adrian Gajor,
Daniel Galant,
Michał Garbacz,
Mieczysław Garbacz,
Andriej Gawriłow,
Aleksander Gebel,
Łukasz Gil,
Paweł Gil,
Piotr Gil,
Stanisław Giżycki,
Stanisław Głąbiński,
Władysław Gołdyn,
Tomasz Golak,
Artur Goldyn,
Andrzej Gretka,
Dariusz Gruszka,
Dariusz Gruszka II,
Leszek Grzybek,
Kacper Guzik,
Marian Guzy,
Wojciech Guzy.

H 
Janusz Hajnos,
Sebastian Hajnos,
Matuš Hanes,
Jarkko Hattunen,
Alaksandr Haurylonak,
Joni Haverinen,
Timo Hiltunen,
Lauri Huhdanpää,
Andrej Husau,
Lukáš Hvila.

I 
Michal Imrich,
Artem Iossafov,
Andrzej Iskrzycki,
Bartłomiej Iskrzycki,
Kazimierz Iskrzycki,
Mateusz Iskrzycki,
Jozef Ištocy,
Martin Ivičič,
Juryj Iwaszyn,
Siergiej Iwlew.

J 
Leszek Jachna,
Tomáš Jakeš,
Andrzej Janczy,
Łukasz Janiec,
Mieczysław Jaskierski,
Michał Jaskierski,
Mariusz Jastrzębski,
Oskar Jaśkiewicz,
Tomáš Jelínek,
Scott Jewitt,
Stanisław Jękner,
Tomasz Jękner,
Jerzy Jodłowski,
Jarmo Jokila,
Māris Jučers,
Kazimierz Jurek.

K 
Tadeusz Kacik,
Marián Kacíř,
Ryszard Kaczmarczyk,
Bogdan Kalata,
Kacper Kamieniecki,
Łukasz Kamiński,
Andrzej Kapica,
Błażej Kapica,
Damian Kapica,
Daniel Kapica,
Fabian Kapica,
Kamil Kapica,
Tobiasz Kapica,
Wiktar Karaczun,
Jurij Karatajew,
Tadeusz Kilanowicz,
Władysław Klich,
Szymon Klimowski,
Franciszek Klocek,
Marcin Klocek,
Stanisław Klocek,
Maciej Kmiecik,
Piotr Kmiecik,
Mikko Koivunoro,
Leszek Kokoszka,
Marcin Kolasa,
Maciej Kmiecik,
Piotr Kmiecik,
Daniel Kolasa,
Marcin Kolusz,
Wojciech Kolusz,
Kazimierz Kostela,
Kacper Kos,
Tomasz Koszarek,
Marek Koszowski,
Martin Kotásek,
Henryk Kowalczyk,
Henryk Kowalczyk,
Wojciech Kowalski,
Tadeusz Kramarz,
Włodzimierz Krauzowicz,
Artur Kret,
Sławomir Krzak,
Zbigniew Książkiewicz,
Viktor Kubenko,
Jerzy Kubina,
Jacek Kubowicz,
Jakub Kudasik,
Jan Kudasik,
Stanisław Kudasik,
Alaksandr Kułakou,
Robert Kwak.

L 
Jason LaFreniere,
Tomasz Landowski,
David Lemanowicz,
Przemysław Leśnicki,
Mateusz Leśniowski,
Kevin Lindskoug,
Józef Lipkowski,
Tadeusz Liput,
Martin Lučka.

Ł 
Sebastian Łabuz,
Mieczysław Łaś,
Andrzej Łukaszka,
Paweł Łukaszka,
Alan Łyszczarczyk,
Dariusz Łyszczarczyk.

M 
Bogusław Maj,
Dawid Majoch,
Adam Majkowski,
Jakub Malasiński,
Tomasz Malasiński,
Łukasz Malinowski,
Mateusz Malinowski,
Marek Marcińczak,
Oktawiusz Marcińczak,
Michał Marek,
Maciej Martuszewski,
Jerzy Matras,
Alex Maunula
Bryan McGregor,
Roman Mega,
Martin Miklík,
Marek Milý,
Jakub Michalski,
Mateusz Michalski,
Przemysław Michalski,
Radosław Mielniczek,
Franciszek Mikołajski,
Aigars Miranovičs,
Janusz Misterka,
Eetu Moksunen,
Patrik Moskal,
Igor Mozgalow,
Franciszek Mrugała,
Jan Mrugała,
Jan Mrugała,
Kazimierz Mrugała,
Robert Mrugała,
Sebastian Mrugała,
Stanisław Mrugała,
Marek Mycoń.

N 
Bartłomiej Neupauer,
Zbigniew Niedośpiał,
Krzysztof Niedziółka,
Bartłomiej Niesłuchowski,
Mateusz Niżnik,
Thierry Noël,
Andrzej Nowak,
Artur Nowakowski,
Stanisław Nowobilski,
Pawieł Nowożyłow.

O 
Siergiej Odincow,
Przemysław Odrobny,
Wiesław Oleś,
Dawid Olchawski,
Krzysztof Oliwa,
Jegor Omieljanienko,
Bartosz Orzeł,
Józef Osinko,
Jan Ossowski,
Leszek Ostręga.

P 
Władysław Pabisz,
Ladislav Paciga,
Franciszek Pajerski,
Sebastian Pajerski,
Józef Palichleb,
Szczepan Panek,
Sampo Paulaharju,
Adam Pełeński,
Alexander Pettersson,
Martin Petrina,
Janusz Pędzimąż,
Grzegorz Piekarski,
Przemysław Piekarz,
Józef Pierończyk,
Bartłomiej Piotrowski,
Michał Piotrowski,
Michal Piskoř,
Jakub Plewa
Franciszek Podkanowicz,
Aleksiej Pogodin,
Piotr Podlipni,
Tomasz Podlipni,
Zbigniew Podlipni,
Aleksiej Pogodin,
Szymon Pohrebny,
Oskar Polak,
Eugeniusz Polakiewicz,
Paweł Połącarz,
Robert Pospíšil,
Sergejs Povečerovskis,
Marek Priechodský,
Andrej Pryma,
Martin Przygodzki,
Marek Puławski,
Tadeusz Puławski,
Jacek Pysz,
Marian Pysz,
Patryk Pysz,
Wiktor Pysz,
Roman Pyszkowski.

R 
Michał Radwański,
Rafał Radziszewski,
Rafał Radzki,
Stanisław Rajski,
Tomasz Rajski,
Lauris Rancevs,
Ondřej Raszka,
Kacper Rayski,
Andrej Rasolka,
Alaksandr Radzinski,
Marek Rączka,
Andrzej Rokicki,
Jarosław Różański,
Leszek Różański,
Stanisław Różański,
Czesław Ruchała,
Jan Ruchała,
Krzysztof Ruchała,
Ryszard Ruchała,
Łukasz Rusinowicz,
Włodzimierz Rusinowicz,
Tadeusz Ryłko.

S 
Gabriel Samolej,
Marat Saroka,
Rafał Selega,
Witalij Semenczenko,
Jevgeņijs Semerjaks,
Mariusz Siaśkiewicz,
Dariusz Siemieniec,
Andrzej Sięka,
Józef Sięka,
Dariusz Sikora,
Grzegorz Sikora,
Łukasz Siuty,
Roman Slupina,
Adrian Słowakiewicz,
Andrzej Słowakiewicz,
Dawid Słowakiewicz,
Józef Słowakiewicz,
Mieczysław Słowakiewicz,
Tadeusz Słowakiewicz,
Wojciech Słowakiewicz,
Lukáš Smolka,
Robert Smreczyński,
Sebastian Smreczyński,
Marat Soroka,
Konstantin Spodarienko,
Rafał Sroka,
Dariusz Stanek,
Władysław Stefański,
Józef Stryczek,
Konrad Stypuła,
Damian Sulka,
Maciej Sulka,
Dmitri Suur,
Harri Suvanto,
Alexis Svitac,
René Svitana,
Alaksandr Syrej,
Andrzej Szal,
Jakub Szal,
Jakub Szal,
Robert Szal,
Andrzej Szczepaniec,
Nikifor Szczerba,
Roman Szewczyk,
Dominik Szlembarski,
Jerzy Szlendak,
Stanisław Szlendak,
Adam Szopiński,
Jacek Szopiński,
Robert Szopiński,
Łukasz Szumal,
Damian Szurowski.

Ś 
Tomasz Ścisłowicz,
Krzysztof Śliwa,
Krzysztof Śmiełowski,
Andrzej Świątek,
Andrzej Świstak,
Zdzisław  Świstak.

Š 
Richard Šechný,
Emil Švec.

T 
Bartłomiej Talaga,
Jussi Tapio,
Zbigniew Tarczoń,
Jan Thomas,
Konrad Tobiasiewicz,
Leszek Tokarz,
Wiesław Tokarz,
Damian Tomasik,
Mirosław Tomasik,
Zbigniew Tomaszkiewicz,
Atvars Tribuncovs,
Andrzej Truty,
Mariusz Trzópek,
Mateusz Tylka,
Ryszard Tyrała.

U 
Andrzej Ujwary,
Mieczysław Ujwary,
Wojciech Ujwary,
Pavel Urban,
Aleksiej Uszakow.

V 
Michal Vachovec,
Ondřej Volráb,
Martin Voznik.

W 
Jarosław Wajda,
Tadeusz Walas,
Siergiej Warnawski,
Tadeusz Watychowicz,
Tomasz Watychowicz,
Kamil Wcisło,
Mateusz Węgrzyniak,
Krzysztof Wieczorkiewicz,
Filip Wielkiewicz,
Łukasz Wilczek,
Serhij Witer,
Mateusz Wojdyła,
Tomasz Wołkowicz,
Andrzej Wołkowski,
Ołeksij Worona,
Mykoła Worosznow,
Jakub Worwa,
Adam Wronka,
Patryk Wronka,
Bartłomiej Wsół,
Patryk Wsół,
Robert Wierzba.

Z 
Michaił Zacharau,
Jacek Zamojski,
Krzysztof Zapała,
Marcin Zapała,
Zdzisław Zaręba,
Damian Zarotyński,
Krzysztof Zborowski,
Serhij Zemczenko,
Kazimierz Zgierski,
Artur Ziaja,
Marek Ziętara,
Piotr Ziętara,
Walenty Ziętara,
Luka Zorko,
Jan Zubek,
Michał Zubek,
Michał Zwinczak,
Adam Zych,
Paweł Zych,

Ż 
Jakub Żurawski.

Przypisy 

 
Podhale Nowy Targ